Гуманита́рная геогра́фия может означать:

 Гуманитарная география — междисциплинарное научное направление.
 «Гуманитарная география» — российский научный и культурно-просветительский альманах, выходивший в 2004—2010 годах.